Britanija može podrazumijevati:

 Ujedinjeno Kraljevstvo Velike Britanije i Sjeverne Irske, država
 Ujedinjeno Kraljevstvo Velike Britanije i Irske, država
 Kraljevstvo Velike Britanije, država
 Velika Britanija (otok), otok na kojemu se nalaze Engleska, Škotska i Wales
 Britanija (rimska provincija)

cv:Британи
cy:Prydain
de:Britannien
en:Britain
fr:Britain
he:בריטניה (פירושונים)
ja:ブリテン
la:Britannia
nl:Brittannië
sk:Británia
zh:不列顛